Бессо́нов Анатолий Алексеевич (1892—1983) — российский и советский учёный, специалист в области двигателей внутреннего сгорания в авиации.

Анатолий Бессонов родился в 1892 году. В 1915 году он окончил Петроградский политехнический институт. Уже будучи дипломированным инженером, Анатолий Бессонов окончил и теоретические авиационные курсы при родном институте. С 1922 года Анатолий Бессонов работал на авиамоторном заводе «Икар», позднее переименованном в Завод № 24 имени М. В. Фрунзе. На этом производстве он руководил созданием производства поршневых двигателей М-5, разработал двигатель М-15, М-26 и ряд других опытных моделей.

Анатолий Бессонов в 1930-х годах подвергся сталинским политическим репрессиям: он был арестован, находился в заключении, работал в Особом конструкторском бюро ОГПУ, в котором разратывались поршневые двигатели и дизели марки ФЭД.

С 1935 по 1950 год Анатолий Бессонов занимал пост главного конструктора Центрального института авиационного моторостроения. Здесь под его руководством были разработаны ММ-1, оригинальный 36-цилиндровый двигатель М-300, ставший самым мощным двигателем того времени

Анатолий Бессонов был награждён орденом Красной Звезды и другими медалями.

Похоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Литература 
 
 
ЦГИА СПб ф. 478, оп. 7, д. 5, л. 152

 

Кавалеры ордена Красной Звезды
Репрессированные в СССР
Конструкторы авиационных двигателей
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)
Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института